Ла Тинаха има више значења:

 Ла Тинаха (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тинаха (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тинаха (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тинаха (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тинаха (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тинаха (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тинаха (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тинаха, Лос Фуентес (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тинаха (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тинаха (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тинаха, Сијенто Веинте (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тинаха (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тинаха (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тинаха (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тинаха (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тинаха (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха, Ел Ранчито (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха, Лос Родригез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинаха, Санта Круз Тинаха (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тинаха (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Тинаха (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Тинаха (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинаха (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Тинаха (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха, Ла Тихера (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха, Ла Вија Нуева (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинаха (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Тинаха (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тинаха (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тинаха (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Тинаха (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Тинаха (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Тинаха (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Тинаха (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Тинаха (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха, Ес-Асијенда ла Тинаха (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тинаха (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинаха (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тинаха (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тинаха (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тинаха (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тинаха (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тинаха (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тинаха (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тинаха (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тинаха (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тинаха (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тинаха (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тинаха (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тинаха (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тинаха (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику